Dies ist eine Liste der Premierminister von Guinea.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Staatsoberhäupter von Guinea

Weblinks 
 
 

Guinea
!Liste